Pfarrkirche Allerheiligen steht für
 allgemein eine Pfarrkirche mit dem Patrozinium Aller Heiligen (1. Nov.), siehe Allerheiligenkirche

 Pfarrkirche Allerheiligen im Mürztal, Zu Allen Heiligen, in Allerheiligen im Mürztal, Steiermark
 Pfarrkirche Allerheiligen bei Pöls, Zu Allen Heiligen, in Allerheiligen bei Pöls im Murtal, Steiermark
 Pfarrkirche Allerheiligen bei Wildon, Zu Allen Heiligen, in Allerheiligen bei Wildon, Steiermark
 Pfarrkirche Allerheiligen (Innsbruck), Zu Allen Heiligen, im Westen von Innsbruck
 Wallfahrtskirche Allerheiligen im Mühlkreis, Unsere liebe Frau, Königin Aller Heiligen, in Allerheiligen im Mühlkreis, Oberösterreich